Tropix (pronuncia-se "Trópix") é um sistema operacional multiusuário e multitarefa, de filosofia Unix, desenvolvido no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O Tropix foi inicialmente concebido durante os anos de 1982 a 1986 (na época com o nome "Plurix") para o computador Pegasus. Este computador foi construído também no NCE, e era baseado nos processadores Motorola 68010/20. O sistema foi transportado em 1987 para o computador Icarus, também baseado nestes mesmos processadores. Em 1994 foi iniciado o transporte para a linha Intel de processadores (386, 486, Pentium), e desde 1996 o Tropix já está operacional em PCs, sendo utilizado em diversos computadores.

O Tropix tem diversas utilidades, tais como o estudo/aprendizado/utilização de um sistema operacional de filosofia Unix, o desenvolvimento de programas ("software") e a implementação de servidores para a internet. Além disto, é ideal para a utilização em cursos de sistemas operacionais, pois contém primitivas para processos "leves" ("threads"), memória compartilhada, semáforos a nível de usuário, dentre outros.

Ligação exterior 
 http://allegro.nce.ufrj.br/tropix/index.html

Sistemas operativos